O Canon Sportif de Yaoundé ou Canon Yaoundé , é um clube de futebol de Camarões , com sede na capital, Cidade Yaoundé 

O clube foi formado em 1930 e joga seus jogos no Stade Ahmadou Ahidjo . Seu período de maior sucesso foi nas décadas de 1970 e 1980, quando eles eram uma força dominante no futebol camaronês e africano, vencendo oito campeonatos nacionais , oito Copas dos Camarões , três Copas dos Campeões Africanos e uma Recopa Africana com três vices desta .

Notáveis jogadores 

  Théophile Abega 
  Jean Akoa 
  Jean-Paul Akono 
  René Emana 
  Marc-Vivien Foé 
  Ahoudou Ibrahim 
  Michel Kaham 
  Raymond Kalla 
  Emmanuel Kundé 
  Arantes Mbida 
  Ephraim Mbom 
  Dagobert Moungam 
  Thomas N'Kono 
  Jacques Nguea 
  François Omam-Biyik 
  Jean Manga Onguéné 
  Jacques Songo'o 
  Pierre Womé

Títulos 

Destaques

Recopa Africana
Finalista: (1976, 1984, 2000)

Copa de Camarões 
Finalista: (1960, 1974, 1980, 1985, 1998)

Clubes de futebol dos Camarões
Clubes de futebol fundados em 1930